Személyek, karakterek neve
 Rain, koreai színész és énekes
 Rain (énekes)
 Rain, a Mortal Kombat-sorozat egyik szereplője

Földrajzi nevek
 Rain város Bajorországban, a svábföldi Donau-Ries járásban
 Rain település Bajorországban, az alsó-bajorországi Straubing-Bogen járásban

Zene
 Rain, a Beatles együttes kislemeze
 Rain, Madonna amerikai énekesnő dala
 Rain (Sid-dal)
 Rain (Yui-dal)
 Rain (japán együttes)

Egyéb
 Rain, 2011-es amerikai film
 Rain (videójáték)